Nazwa USS  "Eel" może się odnosić do:
 USS "Eel" (SS-354) miał być okrętem podwodnym typu Balao, ale jego budowa została anulowana w 1944.
 USS "Eel" był fikcyjnym okrętem podwodnym z okresu II wojny światowej, który pojawia się w powieści Edwarda L. Beacha Run Silent, Run Deep i w filmie z 1958, bazującym na tej powieści

Eel